Haase kan som auktorsförkortning betyda:

 Erich Haase
 Martin Haase
 Gerhard Haase

Robotskapade auktorsförkortningar